El nombre HMS Exeter ha sido utilizado por cinco buques de la Royal Navy británica en honor a la ciudad de Exeter (Devon).

 El  fue un navío de línea con un porte de 70 cañones botado en 1680. fue dañado en una explosión en 1691 tras lo cual, fue utilizado como pontón. Fue desguazado en 1717.
 El  fue un navío de 60 cañones botado en 1697. fue reconstruido con un porte de 58 cañones en 1744 y fue desguazado en 1763. 
 El  fue un navío de 64 cañones botado en 1763. ardió en 1784.

 El  fue un crucero pesado de la clase York que participó en la Segunda Guerra Mundial. 

 El  es un tipo 42 que participó en la Guerra de las Malvinas en 1982.

Nombres de buques británicos